Saint-Georges (que en francés corresponde con San Jorge), hace referencia a varios artículos:

Saint-Georges-sur-Meuse

( Quebec) 
 Saint-Georges o Saint-Georges-de-Beauce, ciudad de Chaudière-Appalaches
 Saint-Georges, Henryville, localidad de Montérégie Este
 Saint-Georges-de-Champlain, municipio de Mauricie
 Saint-Georges-de-Cacouna, municipio de Bas-Saint-Laurent
 Saint-Georges-de-Clarenceville, municipio de Montérégie Este
 Saint-Georges-de-Windsor, municipio de Estrie

Saint-Georges (Alto Saona), antigua comuna hoy incluida en Athesans-Étroitefontaine
 Saint-Georges (Ardenas)
 Saint-Georges (Aveyron), antigua comuna hoy incluida en La Capelle-Balaguier
 Saint-Georges (Cantal)
 Saint-Georges (Charente)
 Saint-Georges (Gers)
 Saint-Georges (Gironda), antigua comuna hoy incluida en Montagne (Gironda)
 Saint-Georges (Lot y Garona)
 Saint-Georges (Lyon)
 Saint-Georges (Mosela)
 Saint-Georges (Paso de Calais)
 Saint-Georges (Tarn y Garona)
 Saint-Georges-Antignac
 Saint-Georges-Armont
 Saint-Georges-Blancaneix
 Saint-Georges-Buttavent
 Saint-Georges-d'Annebecq
 Saint-Georges-d'Aunay
 Saint-Georges-d'Aurac
 Saint-Georges-d'Elle
 Saint-Georges-d'Espéranche
 Saint-Georges-d'Hurtières
 Saint-Georges-d'Oléron
 Saint-Georges-d'Orques
 Saint-Georges-de-Baroille
 Saint-Georges-de-Bohon
 Saint-Georges-de-Chesné
 Saint-Georges-de-Commiers
 Saint-Georges-de-Didonne
 Saint-Georges-de-Gréhaigne
 Saint-Georges-de-l'Oyapock
 Saint-Georges-de-la-Couée
 Saint-Georges-de-la-Rivière
 Saint-Georges-de-Lévéjac
 Saint-Georges-de-Livoye
 Saint-Georges-de-Longuepierre
 Saint-Georges-de-Luzençon
 Saint-Georges-de-Mons
 Saint-Georges-de-Montaigu
 Saint-Georges-de-Montclard
 Saint-Georges-de-Noisné
 Saint-Georges-de-Pointindoux
 Saint-Georges-de-Poisieux
 Saint-Georges-de-Reintembault
 Saint-Georges-de-Reneins
 Saint-Georges-de-Rex
 Saint-Georges-de-Rouelley
 Saint-Georges-des-Agoûts
 Saint-Georges-des-Coteaux
 Saint-Georges-des-Gardes
 Saint-Georges-des-Groseillers
 Saint-Georges-des-Sept-Voies
 Saint-Georges-du-Bois (Charente Marítimo)
 Saint-Georges-du-Bois (Maine y Loira)
 Saint-Georges-du-Bois (Sarthe)
 Saint-Georges-du-Mesnil
 Saint-Georges-du-Rosay
 Saint-Georges-du-Vièvre
 Saint-Georges-en-Auge
 Saint-Georges-en-Couzan
 Saint-Georges-Haute-Ville
 Saint-Georges-la-Pouge
 Saint-Georges-Lagricol
 Saint-Georges-le-Fléchard
 Saint-Georges-le-Gaultier
 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
 Saint-Georges-les-Bains
 Saint-Georges-les-Landes
 Saint-Georges-Montcocq
 Saint-Georges-Motel
 Saint-Georges-Nigremont
 Saint-Georges-Occitane
 Saint-Georges-sur-Allier
 Saint-Georges-sur-Arnon
 Saint-Georges-sur-Baulche
 Saint-Georges-sur-Cher
 Saint-Georges-sur-Erve
 Saint-Georges-sur-Eure
 Saint-Georges-sur-Fontaine
 Saint-Georges-sur-l'Aa
 Saint-Georges-sur-la-Prée
 Saint-Georges-sur-Layon
 Saint-Georges-sur-Loire
 Saint-Georges-sur-Moulon
 Saint-Georges-sur-Renon
 Nuits-Saint-Georges
 Villeneuve-Saint-Georges

Además
Saint George
San Jorge (desambiguación)